Нефрит — первинне захворювання нирок
 Нефрит — мінерал класу силікатів, виробний камінь